Раба́т ( — Ар-Рибат, что значит рибат — «оплот веры») — столица Марокко, её культурный и индустриальный центр. Непосредственно к Рабату примыкает город Сале, отделённый от него рекой Бу-Регрег и составляющий вместе с ним столичную агломерацию. Столица Марокко заняла второе место по версии CNN в списке «Лучших туристических направлений 2013 года». Один из четырёх имперских городов Марокко, а Медина Рабата занесена в список Всемирного наследия.

Этимология 
Основан в XII веке как укрепленное поселение для борьбы с иноземцами и первоначально назывался Рибат-эль-Фатх, где арабское рибат — «укреплённый военный лагерь», «пограничный военный пост», фатх — «победа», то есть «лагерь победы». Это звание город получил в 1170 году благодаря своей военной значимости. Однако в современном употреблении название сохранило лишь термин, определяющий характер объекта — Рабат, в правильном арабском произношении — Рибат.

География 
Город-порт расположенный у атлантического побережья, вдоль устья реки Бу-Регрег, у подножья Атласских гор. В 90 км к юго-западу расположен крупнейший город и порт страны — Касабланка.

История 
С III века до н. э. на берегу реки Бу-Регрег существовало пуническое поселение Шелла, основным занятием которого была торговля с Карфагеном. В 40 году римляне превратили его в город Сала Колония. Около 250 года город отошёл к берберам. В 1146 году в ходе завоевания Альмохадами атлантического побережья Марокко Абд аль-Мумин построил тут крепость, которую он использовал для нападения на Андалусию. Современное название города было впервые зафиксировано в 1170 году в форме «Рибат-эль-Фатх», что значит «победоносный».

Наибольшего расцвета Рабат достиг при внуке Абд аль-Мумина, Якубе аль-Мансуре (1184—1199), который перенёс столицу государства Альмохадов из Марракеша в Рабат. Он построил в городе множество сооружений, включая крепость Касба Удайя, а также начал строительство мечети, которая должна была стать крупнейшей в мире. Минарет её должен был достичь высоты 86 м, но был к моменту смерти Якуба достроен лишь до 44 м, после чего строительство прекратилось. Недостроенный минарет имеет много общего с такими постройками той эпохи, как Хиральда в Севилье и Кутубия в Марракеше.

После смерти Якуба начался период упадка Рабата. Государство Альмохадов потеряло свои территории в Испании и в большей части Северной Африки, что в конце концов привело к его краху. В XIII веке всё Марокко перешло под власть династии Маринидов, и экономическая мощь Рабата переместилась в столицу Маринидов Фес. В 1515 году путешественник Аль-Вассан сообщал, что во всём Рабате осталось лишь сто жилых домов. Возрождение Рабата связано с изгнанием морисков из Испании. Многие мориски осели в Рабате и способствовали его экономическому росту.

В 1627 году Рабат и соседний город Сале объединились в Бу-Регрегскую республику. Во главе республики стояли берберские пираты, использовавшие эти города как порты для нападения на суда. Пираты не сталкивались ни с какой центральной властью до 1666 года, когда Марокко было объединено под властью династии Алауитов. Попытки Алауитов подчинить Бу-Регрегскую республику оказались неудачными, и последняя просуществовала до 1818 года. Даже после гибели республики пираты хозяйничали в гавани Рабата, что привело к обстрелу города австрийским флотом вслед за потерей австрийского корабля в результате пиратского нападения.

В 1912 году по Фесскому договору Франция установила протекторат над Марокко. Глава французской администрации в Марокко, Юбер Лиоте, перенёс столицу из Феса в Рабат. Одной из причин этого решения были восстания берберов, угрожавшие Фесу и делавшие пребывание там правительства опасным. Султан Мулай Юсуф согласился с этим решением и переехал в Рабат. В 1913 году Лиоте поручил Анри Просту устройство Виль-Нувель, современного квартала Рабата, в котором должны были расположиться административные здания.

После Второй мировой войны Соединенные Штаты установили военное присутствие в Рабате на бывшей французской авиабазе. После провозглашения независимости Марокко в 1956 году правительство короля Мухаммеда V хотело, чтобы ВВС США покинули базы в Марокко, настаивая на этом после американской интервенции в Ливане в 1958 году. Соединенные Штаты согласились покинуть страну с декабря 1959 года, а к 1963 году полностью вышли из Марокко.

Король оставил Рабат столицей.

Климат 
Климат Рабата средиземноморский. Вместе с тем, холодное Канарское течение значительно снижает летнюю температуру, и хотя она может превышать 40 °C и более в тени в летние месяцы, такое возможно только при сильном вторжении горячих воздушных масс из Сахары, обычные дневные летние температуры колеблются вблизи 25—28 °C, ночи прохладнее. Наиболее тёплым месяцем является обычно август, средняя температура которого составляет 22 °C, что гораздо ниже большинства городов со средиземноморским климатом. Ровный климат делает Рабат одним из наиболее комфортных городов мира — температура в городе в течение года очень редко выходит за границы комфортных значений.

Зима обычно мягкая, но в среднем 1—2 ночи за зиму бывают заморозки. Снег выпадает очень редко, но также возможен. Средняя температура января составляет около 12 °C, таким образом, межсезонные колебания в городе составляют всего около 10 °C. Все осадки выпадают в зимние месяцы, летом осадки бывают очень редко.

Административное деление 
Префектура делится административно на следующие части:

Транспорт 
 Современный трамвай Рабата и Сале

Достопримечательности 
Памятники Рабата, причём не только средневековые, но и планировка нового города (середина XX века), с 2012 года состоят в списке ЮНЕСКО «Всемирное наследие».

 
 
 Проспект Мухаммеда V (застроен французскими архитекторами во времена протектората):
 Почтамт
 Парламент
 Банк Аль-Магриб
 Касба Удайя
 Андалузский сад
 Смотровая площадка
 Ворота Баб Эль-Кебир
 Сад Нуза Ассан
 Маяк Рабата

Музеи города 
В Рабате расположен целый ряд музеев:
 Музей марокканского искусства «Удая» основан в 1915 году. У входа в музей выставлены пушки, захваченные марокканскими корсарами в XVII—XVIII вв. В одном из помещений музея воспроизведён традиционный интерьер жилища знатной марокканской семьи, в других — представлены коллекция традиционных женских украшений работы андалузских и марокканских мастеров, коллекция старинного оружия, образцы национальной марокканской одежды, народных музыкальных инструментов, гончарные изделия, керамика, демонстрируются ковры XVIII—XIX вв., сотканные в разных районах Марокко. В одном из залов музея представлены арабские манускрипты, древние списки Корана
 Национальный музей ремёсел демонстрирует современное искусство марокканских умельцев
 Музей древностей
 Музей народного искусства
 
 Крепость Шелла с некрополем XIV века династии Маринидов

Религиозные сооружения 
 Минарет Хасана (1199) — должен был стать самым высоким зданием исламского мира
  (1921, 1930) — кафедральный собор католической архиепархии Рабата
 Русская православная церковь Воскресения Христова (1932, фресковая живопись 2011 года)
 Мечеть Ас-Сунна на пр. Мухаммеда V

Образование 
 Рабатский университет Мохаммеда V

Города-побратимы

Примечания

Литература

Ссылки 
 Обзор достопримечательностей Рабата

 
Столицы африканских государств
Города-миллионеры Марокко